La Serie C1 1990-1991 è stata la tredicesima edizione del terzo livello del campionato italiano di calcio, disputato tra il 16 settembre 1990 e il 9 giugno 1991 e concluso con la promozione del , della , del  e del .

Stagione

Il girone A vien vinto dal  che torna tra i cadetti dopo 2 anni, mentre per il  di Alberto Zaccheroni si tratta del ritorno in B dopo 23 anni di inferno nelle categorie inferiori (C1,C2,D,Interregionale), ma soprattutto a soli 4 anni dalla fusione con il Mestre voluta dal patron Maurizio Zamparini mutando i colori sociali in arancioneroverde: i lagunari centrarono la promozione battendo 2-1 i lombardi del  nello spareggio giocato sul neutro di Cesena.

A retrocedere in C2 furono un  già spacciato da tempo, il  che dopo 6 anni di C1 retrocede, mentre  e  non riescono ad agganciare  e  per giocarsi la salvezza. I varesotti ritornano dopo un anno in C2, mentre i toscani dopo 3 anni.

Il girone B invece vede la seconda promozione in Serie B della sua storia della : i rossoblù, allenati da Adriano Lombardi, centrano i cadetti il 2 giugno 1991 battendo allo stadio Pinto gremito da 15000 tifosi il Monopoli per 3-0, esattamente 20 anni dopo dall'ultima partita disputata in B dai campani. Insieme a loro fu promosso il , al ritorno in B dopo 5 anni dal fallimento della vecchia società con immediata retrocessione a tavolino in C2 dalla FIGC. Sfiorano una storica promozione i salentini del  ma per soli 3 punti non centrarono l'obiettivo finale: fatale la sconfitta contro il  del 2 giugno.

A retrocedere in C2 furono i già condannati  e . Scesero in seguito il  che chiuse la stagione regolare con 32 punti a ex-acquo con  e , riuscì a salvarsi nello spareggio salvezza contro i partenopei sul neutro di Lecce ma la gara fu annullata dalla Corte di Appello Federale che decise di infliggere 3 punti di penalizzazione ai calabresi, e la  che decise di non iscriversi alla stagione successiva e ripartì dall'Interregionale.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1991-1992.
      Retrocesso in Serie C2 1991-1992.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, per posti non validi per la retrocessione e promozione, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti per posti validi per la retrocessione o la promozione verranno disputate partite di spareggio.

Note:
Venezia e Como hanno terminato il campionato a pari punti. Per decidere la squadra promossa si è svolto lo spareggio promozione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1991-1992.
      Retrocesso in Serie C2 1991-1992.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, per posti non validi per la retrocessione e promozione, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti per posti validi per la retrocessione o la promozione verranno disputate partite di spareggio. 

Note:
Il Catanzaro ha scontato 3 punti di penalizzazione.

Nola e Catanzaro hanno terminato il campionato a pari punti. Per decidere la squadra retroce si è svolto lo spareggio promozione. L'incontro è stato poi annullato per la decisione della Corte di Appello Federale di comminare 3 punti di penalizzazione al Catanzaro.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio salvezza 
Vista l'iniziale parità al quart'ultimo posto in classifica tra Nola, Giarre e Catanzaro, fu necessario disputare uno spareggio (in gara unica): per la classifica avulsa la partita fu disputata tra Nola e Catanzaro, a Lecce il 16 giugno 1991. L'incontro è stato poi annullato per la decisione della Corte di Appello Federale di comminare tre punti di penalizzazione al Catanzaro.

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1990
Calcio nel 1991
1990